Cason est un patronyme porté notamment par :

 Andre Cason (1969-), athlète américain ;
 Antoine Cason (1986-), joueur américain de football américain ;
 Barbara Cason (1928-1990), actrice américaine ;
 Lino Cason (1914-), footballeur italien.